François Arnaud peut désigner :
 François Arnaud (1721-1784), homme d’Église français, membre de l'Académie française ;
 Eugène François Auguste d'Arnaud de Vitrolles (1774-1854), homme politique français ;
 François Arnaud (1843-1908), alpiniste et homme politique français ;
 François Arnaud (1985-), acteur québécois.